Hello Again steht für:

 Hello Again (Neil-Diamond-Lied), Lied von Neil Diamond (1980)
 Hello Again (The-Cars-Lied), Lied von The Cars (1984)
 Hello Again (Howard-Carpendale-Lied), Lied von Howard Carpendale (1984)
 Hello Again (Album), Album von Howard Carpendale (1984)
 Hello Again (Fernsehsendung), Musiksendung des Schweizer Fernsehens
 Hello Again – Ein Tag für immer, deutscher Spielfilm von Maggie Peren (2020)